Герт Стегманс (, род.  в Хасселте, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик. Победитель двух этапов Тур де Франс.

Биография 
Одержал победу на втором этапе Тур де Франс в 2007 году, опередив на финише своего партнёра по команде  Тома Бонена, на старт следующего этапа вышел в зелёной майке лидера очковой классификации.

В июле 2008 года подписал контракт с Tinkoff Credit Systems, преобразованной в 2009 году в . Занял первое место на престижном финальном этапе Тур де Франс 2008 года на Елисейских полях.

После допингового скандала с Антонио Коломом в июне 2009 года он, наряду с Робби МакЮэном и Кенни Дехасом, отказался подписывать соглашение, согласно которому в случае обнаружения употребления допинга, гонщики обязуются заплатить штраф в размере 5 годовых окладов, и был отстранён от соревнований. В августе того же года контракт был разорван.

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 

Велогонщики Бельгии